Кристијан VI Дански (Копенхаген, 30. новембар 1699- Hørsholm, 6. август 1746) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Фредерика IV и Лујзе Мекленбуршке.

Породично стабло 

Рођени 1699.
Умрли 1746.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург